Il doppio del torneo di tennis Beijing Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ashley Fisher e Tripp Phillips che hanno battuto in finale Justin Gimelstob e Graydon Oliver 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob /  Graydon Oliver (finale)
 Ashley Fisher /  Tripp Phillips (Campioni)

 Brandon Coupe /  Scott Humphries (primo turno)
 Stephen Huss /  Robert Lindstedt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Beijing Challenger 2004